Mikaelskyrkan kan syfta på:

Estland
Häädemeeste Mihkli kirik

Finland
Mikaelskyrkan, Helsingfors – Nyland, Helsingfors stift
Mikaelskyrkan, Åbo – Egentliga Finland, Åbo ärkestift

Sverige
Mikaelskyrkan, Arholma – Arholma, Uppland, Uppsala stift, se Arholma kyrka
Mikaelskyrkan, Göteborg – Askim, Västergötland, Göteborgs stift
Mikaelskyrkan, Linköping – Östergötland, Linköpings stift
Mikaelskyrkan, Uppsala – Uppland, Uppsala stift

Se även
 Mikaelikyrkan, Arvika – Värmland, Karlstads stift
 Mikaelikyrkan, Västerås – Västmanland, Västerås stift
 Mikaelikyrkan, Skärholmen – Stockholm, Södermanland, Svenska Missionsförbundet
 Sankt Mikaels kyrka  – flera kyrkor
 Sankt Mikaels församling  – flera församlingar
 Sankt Mikael